Knocke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Knocke (1927–2011), deutscher Schausteller und Museumsgründer
 Heinrich Knocke (1869–1943), deutscher Landwirt und Politiker (Landbund)
 Helmut Knocke (* 1953), deutscher Architekturhistoriker

Siehe auch:
 Knokke
 Knoke